Padroso ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Padroso (Arcos de Valdevez)
 Padroso (Montalegre)